Трос (канат) — канатний виріб.
 Морський трос — мотузково-канатний виріб, використовуваний на флоті.
 Трос (Трой) — у давньогрецькій міфології цар Трої.
 Трос — астероїд Юпітера з групи троянців.
 Трос — село в Польщі, в гміні Рин Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.